Áхмед Аль-Джаззáр, Áхмад Аль Джаззар, Áхмед-паша, Джаззáр-паша ( ;  — , Акка) — правитель Палестины и значительной части Сирии в 1775—1804 годах.

Детство, юношество, отрочество 
Родился в 1721 году в бедной христианской семье в Боснии. Юношеский период жизни неизвестен и окутан легендами. Некоторое время он работал моряком на корабле, который плавал из Боснии в Турцию.

Джаззар — мамлюк 

Продал себя работорговцу, который перевозил юношей в Каир, где из них готовили солдат-мамлюков. Перешел в ислам и получил имя Ахмед. Последующие годы он усердно учился военному искусству. После окончания учёбы он, как и все мамлюки, был освобожден от рабства. Был очень предан правителю Египта Али Бею, за что тот ценил его и продвигал по службе. Был произведен в звание «бей» и назначен управляющим одного из районов дельты. Очень жестоко подавил восстание бедуинов, за что и получил прозвище Джаззар (мясник). Существует версия, что он сам выбрал себе такое прозвище, чтобы представить себя грозным правителем и продвинуться в карьере. В 1768 году он запутался в грязных делах и был вынужден бежать.

Джаззар — правитель 

После побега прибыл в Стамбул, где предстал перед османским правительством. Был назначен командиром части войск состоящей из боснийцев, албанцев и северо-африканцев. В 1772 году Джаззар был направлен в Бейрут для его защиты в войне Турции с Россией. После взятия Бейрута русскими войсками Джаззар сдался управляющему района Сидон Дахиру (ок. 1686—1775) и проживал в Акко на правах гостя. После убийства Дахира объявил себя правителем данной территории и основал столицу в городе Акко, где и оставался до самой своей смерти в 1804 году. Джаззар создал собственную армию, набирая её из головорезов со всех уголков Турции. Благодаря этой армии, подкупам разных должностных лиц, армии шпионов, а также разжиганию розни между горцами и разными племенами он удерживал свою власть 29 лет, до своей смерти. Кроме того, он четырежды получал назначение на управление вилайета Дамаска.

Известность Джаззару в Европе принесла осада Акко войсками Наполеона Бонапарта. Бонапарт, который надеялся в течение короткого времени завоевать всю Палестину, Ливан и Сирию, и захвативший Яффо за 3 дня, простоял под стенами Акко около двух месяцев. Благодаря поддержке со стороны английского флота, который постоянно обстреливал французов и, захватив их корабли с осадной артиллерией, передал её защитникам города, войска Джазар паши отразили шесть штурмов, предпринятых французской армией. Понеся тяжелые потери, Бонапарт отступил в Египет.

Заключение 

История правления Ахмеда Аль-Джаззара — это история предательств, подкупов, тяжелых налогов для населения, грабежей, убийств, притеснение племен проживавших на подчиненной территории, издевательств над слугами, жестокое подавление восстаний и много крови и жестокости. Однако он умудрился сохранить власть до самой своей смерти. Превратил маленький городок Акко в сильнейшую крепость, построил водопровод, третью по величине мечеть на сегодняшний день в Израиле, бани, крытые базары, удержал в своих руках Акко во время осады Наполеона. Он был опытнейшим и талантливым полководцем и правителем. Могила Ахмеда Аль-Джаззара находится во дворе построенной им мечети, которая носит его имя.

Литература 
 Chandler, David, The Campaigns of Napoleon New York, Macmillan, 1966.
 Хуан Коул, Napoleon’s Egypt: Invading the Middle East Palgrave Macmillan, 2007. [ISBN 1-4039-6431-9]
 Herold, J. Christopher, Bonaparte in Egypt — London, Hamish Hamilton, 1962.
 Herold, J. Christopher, The Age of Napoleon. New York, American Heritage, 1963.
 Moorehead, Alan, The Blue Nile New York, Harper & Row, 1962.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1721 году
Умершие в Акко
Умершие в 1804 году
Монархи Азии
Похороненные в Акко
Персоналии:Сидон
Умершие в Османской Палестине